Андрей Вячеславович Иванов (род. 24 декабря 1971) — эстонский русский писатель.

Биография 
Родился в 1971 году в Эстонской ССР в семье милиционера и рабочей, живёт в Таллине. Учился в Таллинском педагогическом университете по специальности филолог-русист. Работал сварщиком, дворником и оператором на телефонных линиях, жил в переселенческих лагерях в Скандинавии.

Начал писать в 2004 году, печататься с 2007 года в русских журналах Финляндии и США. В Эстонии книги Андрея Иванова начали выходить с 2009 года. Печатается в российских журналах («Звезда», «Новый мир», «Русская проза» и др.). Вышло несколько книг на русском и эстонском. Роман «Путешествие Ханумана на Лолланд» был издан в Германии на немецком языке, а в 2011 году вышел в Москве в издательстве «АСТ». Член Союза эстонских писателей.

Имел эстонский серый паспорт (без гражданства), в марте 2018 года после сдачи экзамена получил эстонское гражданство.

Знает английский, датский и норвежский языки, учит эстонский язык.

Президентом Эстонии 21 февраля 2020 года Андрей Иванов награждён Орденом Белой Звезды IV класса за писательскую деятельность.

Премии 
 Лауреат премии Эстонского фонда «Капитал культуры»,
 Лауреат международного литературного конкурса «Русская Премия» (http://www.russpremia.ru/) в номинации «Крупная проза» за роман «Горсть праха» (2009),
 Лауреат «Русской Премии» в номинации «Малая проза» за повесть «Кризис» (2010),
 Победитель премии 2013 года НОС,
 финалист Русского Букера 2013 года,
 Премия Марка Алданова,
 Национальная премия Эстонии в области культуры (2016),
 Орден Белой звезды IV класса (2020).

Примечания

Ссылки 
 
 Харбинские мотыльки в журнале Звезда

Персоналии по алфавиту
Писатели Эстонии
Русские писатели XXI века
Выпускники Таллинского педагогического института
Персоналии:Таллин
Сварщики